kzr – codice ISO 639-3 della lingua karag